FEJ est un sigle qui peut désigner :
 Forum européen de la jeunesse, une organisation internationale créée par des conseils nationaux de jeunesse et des organisations internationales non gouvernementales de jeunesse pour représenter les intérêts des jeunes de toute l'Europe ;
 Fédération européenne des journalistes, la fédération professionnelle représentative des journalistes en Europe.